Willem Ruys (1837-1901), een Rotterdams reder
Ruys (schip, 1938), een voormalig passagiersschip van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij
Willem Ruys (1894-1942), een Rotterdams reder
Willem Ruys (schip, 1947), een voormalig passagiersschip van de Rotterdamsche Lloyd
Willem Ruis, een Nederlands quizmaster